Sodar est un mot utilisé dans plusieurs domaines

Patronyme 
Sodar est un nom de famille, notamment porté par :
 André Sodar (1829-1903), artiste peintre paysagiste de l'École belge ;
 François Sodar (1827-1899), peintre belge ;
 Marie Sodar de Vaulx (1836-1901), femme de lettres.

Technologie 
 Sodar, un appareil de télédétection utilisant les ondes sonores.
Homonymie de patronyme